Сун Юй (, 298 до н. э — 222 до н. э ) — китайский поэт периода Чжаньго, один из основателей старинной китайской словесности.

Происходил из бедной семьи. В юности начал службу при дворе вана. Сначала занимал должность помощника председателя почтового ведомства, однако через некоторое время оставил службу. В дальнейшем посвятил жизнь сложению стихов. Сблизился с Сян-ваном, который даже подавал темы для новых поэм.

Сочинял стихи в жанрах фу и чифу. Стал литературным наследником Цюй Юаня. Впрочем Сун Юй выработал собственный оригинальный стиль. Из его творений в целости сохранилось 14 стихотворений, наиболее известными из которых являются «Ветер», «Богиня», «Дворец Гаотан». Все они вошли в сборник Чу ци, который составил Лю Сян во времена империи Хань.

Литература 
 Hawkes, David, translator and introduction (2011 [1985]). Qu Yuan et al., The Songs of the South: An Ancient Chinese Anthology of Poems by Qu Yuan and Other Poets. London: Penguin Books. ISBN 978-0-14-044375-2
 Jacques Pimpaneau, Chine. Histoire de la littérature, Philippe Picquier, 1989, rééd. 2004.

Поэты Китая
Родившиеся в Ичэне (Сянъян)